Aussee bezeichnet:

 Bad Aussee, Stadt im Bezirk Liezen in der Steiermark
 Úsov, Gemeinde im Okres Šumperk, Tschechien (deutscher Name)

Siehe auch:
 Ausee